Krzywe Koło – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Suchy Dąb na obszarze Żuław Gdańskich
 Krzywe Koło – osada w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Suchy Dąb
 Krzywe Koło – ulica w Warszawie
 Krzywe Koło – gromada w powiecie gdańskim